LL Cool J
Analisador sintático LL
35067 1989 LL
Luta livre esportiva

Desambiguações de siglas